

Codici 
 ORB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Bofors di Örebro (Svezia)
 ORB – codice vettore ICAO di Orenair

Geografia 
 Orb – fiume della Francia meridionale
 Bad Orb – Comune tedesco

Fisica 
 Orb –  fenomeno ottico risultante in piccole sfere (somiglianti a globi di luce) che talvolta appaiono nelle immagini fotografiche o nei filmati pur non corrispondendo ad oggetti visibili ad occhio nudo.
 Orb – fenomeno fisico normato, ritenuto dalla parapsicologia la causa prima materiale dell'effetto Orb

Informatica 
 Orb – programma streaming che permette di accedere da remoto a file multimediali tramite internet
 ORB – Object Request Broker

Musica 
 The Orb – gruppo musicale britannico

Altro 
 Orb – effetto che appare talvolta nelle immagini fotografiche
 Unione di Orb – Una delle fazioni della Cosmic Era di Gundam
 Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, canale televisivo tedesco

Note

Pagine correlate 
 Orbe